Iris Edith Peralta Galmarini (Mendoza, 1960) é uma botânica argentina. É pesquisadora do Instituto Argentino de Investigações em Zonas Áridas do CONICET.

Em 1984 obteve seu título de engenheira agrônoma na Universidade Nacional de Cuyo. Em 1999 o de mestrado em Melhoramento Vegetal e Genética, na  Universidade de Wisconsin e um doutorado nas mesmas disciplinas na mesma univeridade, em 2000. Entre 2002 e 2003 desenvolveu estudos de pós-graduação em Kew Gardens e no  Museu de História Natural de Londres.

Algumas publicações 
 Méndez, E, E Martínez Carretero, IE Peralta. 2006. La vegetación del Parque Aconcagua (Altos Andes Centrales de Mendoza, Argentina). Boletin de la Sociedad Argentina de Botanica: 41: 41 - 69
 Peralta, IE, S Knapp, DDM Spooner. 2006. Nomenclature for Wild and Cultivated Tomatoes. Report of the Tomato Genetics Cooperative: 56: 6 - 12
 Peralta, IE, DM Spooner. 2000. Classification of wild tomatoes: a review. Kurtziana. Córdoba: 1 : 45 - 54
 Rossi, B, GO Debandi, IE Peralta, IE, E Martínez-Palle. 1999. Comparative phenology and floral patterns in Larrea species (Zygophyllaceae)in the Monte desert (Mendoza, Argentina). Journal of Arid Environments: 43 (3): 213 - 226

Ligações externas
  
 

Botânicos da Argentina
Professores da Argentina
Naturais de Mendoza (Argentina)